Ба́ньос-де-Ри́о-Тоби́я ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ангияно. Занимает площадь 17,59 км². Население — 1727 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 9 км.

Покровителями города считаются святой Матео и святая дева де лос Парралес.

Население

Примечания

Ссылки 
 Baños on-line
 CP San Pelayo

Муниципалитеты Риохи